herby szlacheckie
 Kremer, polski herb szlachecki z nobilitacji
 osoby o nazwisku Kremer
 Andrzej Stanisław Kremer (1961-2010), polski prawnik, dyplomata
 Anne Kremer (ur. 1975), luksemburska tenisistka
 Armin Kremer (ur. 1968), niemiecki kierowca rajdowy
 Gerhard Kremer (Gerard Merkator) (1512–1594), flamandzki matematyk i geograf
 Gidon Kremer, łot.: Gidons Krēmers (ur. 1947), łotewski skrzypek i dyrygent
 Henry Kremer – brytyjski przemysłowiec
 Nagroda Kremera, seria nagród za osiągnięcia w lotach na mięśniolotach
 Johann Paul Kremer (1883–1965), niemiecki zbrodniarz wojenny, profesor anatomii
 Józef Kremer (1806–1875), polihistor: filozof, estetyk, historyk sztuki
 Karol Kremer (1812-1860), polski architekt i konserwator zabytków